Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pickens () :
le comté de Pickens, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Pickens, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
le comté de Pickens, situé dans l'État de Géorgie.

Voir aussi